Chambord kan verwijzen naar:
 Chambord Liqueur Royale de France een frambozenlikeur
 Chambord (schip, 1955), een schip

 Chambord (Eure)
 Chambord (Loir-et-Cher) met het kasteel van Chambord